Ларгача () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Хуліан Трухільйо Ларгача — 10-й президент Сполучених Штатів Колумбії
 Флоріан Ларгача — державний скарбничий Сполучених Штатів Колумбії, член колегіального органу виконавчої влади